Moonika Aava (1979) – lanciatore estone
 Urmo Aava (1979) – pilota di rally estone